I liga szkocka w piłce nożnej (1953/1954) – był to pięćdziesiąty siódmy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Awans uzyskały zespoły Motherwell i Kilmarnock. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Airdrieonians i Hamilton Academical.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1953 w piłce nożnej
1954 w piłce nożnej